Lorraine Hunt peut désigner :
  (1939-), une femme politique américaine, qui fut notamment lieutenant-gouverneur de l'État du Nevada ;
 Lorraine Hunt-Lieberson (1954-2006), une mezzo-soprano américaine.